Té bravío puede referirse a:

 el nombre común de la planta Asplenium ceterach; o
 el nombre común de la planta Bidens aurea.